О́льга Ви́кторовна Тен (род. 18 ноября 1979) — казахстанская спортивная гимнастка и кёрлингистка, тренер по спортивной гимнастике и кёрлингу.

Биография 
Окончила Казахскую академию спорта и туризма.

Тренер-педагог по спортивной гимнастике, тренер ЛФК и массаж.

Мастер спорта (Казахстан, спортивная гимнастика).

Неоднократный призёр чемпионатов Республики Казахстан по гимнастике, обладатель кубка Республики Казахстан (1996), бронзовый призёр чемпионата Азии 1994 в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке, участница чемпионата мира 1995 и Азиатских игр 1994.

Мастер спорта международного класса (Казахстан, кёрлинг).

Национальный судья высшей категории по кёрлингу.

Входит в состав женской, смешанной (микст) и смешанной парной (дабл-микст) национальных сборных Казахстана по кёрлингу (с 2004 по настоящее время). В составе женской сборной: участница чемпионатов Европы (2004, ЧЕ 2005), чемпионатов Тихоокеанско-Азиатского региона (2012, 2015, 2016), Азиатских игр (2007). В составе смешанной сборной: участница чемпионатов мира (2015, 2016), чемпионата Европы 2006. В составе смешанной парной сборной: участница чемпионатов мира (2014, 2016).

Достижения

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Клуб спортивной гимнастики для детей от 3 до 12 лет в Алматы
 Детская гимнастика | Спортивно-тренировочный комплекс

Гимнасты Казахстана
Тренеры Казахстана
Тренеры по спортивной гимнастике
Мастера спорта Республики Казахстан
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту
Тренеры Казахстана по кёрлингу
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма